van Straelen ist der Familienname folgender Personen:
 Henri van Straelen, katholischer Theologe
 Victor Van Straelen, Zoologe, Paläontologe und Naturschützer